Nella teoria dei segnali si definisce coppia di Poiret un sistema ordinato di impulso-risposta in cui la convergenza non influisce in alcun modo su un numero discreto n di valori trasformati unilateri quando il sistema è stabile rispetto all'intervallo di tempo nel dominio della frequenza preso in considerazione.

Per una coppia di Poiret qualsiasi {A, f(t)} vale la disequazione di commensurabilità:

così come il limite di semicasualità di Chebyshev:

Curiosità 

Ha destato interesse presso la comunità scientifica il recente annuncio di uno studio accurato delle coppie di Poiret per mezzo di supercomputer per conto dell'Agenzia Spaziale Europea nell'ambito di un programma volto alla ricerca delle proprietà dei superfluidi nel vuoto.

Bibliografia 
 Milton Abramowitz e Irene Stegun, Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables. New York: Dover, 1972. ISBN 0-486-61272-4

Funzioni speciali
Teoria dei segnali